Gentile steht für:

 Gentile da Foligno († 1348), italienischer Arzt und Naturphilosoph
 Gentile Point, Landspitze an der Shackleton-Küste der Ross Dependency, Antarktika

Gentile ist der Familienname folgender Personen:
 Alessandro Gentile (* 1992), italienischer Basketballspieler
 Anna Vertua Gentile (1845–1926), italienische Schriftstellerin 
 Bartolomeo di Gentile (um 1465–um 1534), italienischer Maler
 Bernard Cornut-Gentille (1909–1992), französischer Politiker, Kolonialadministrator und Diplomat
 Carlo Gentile (* 1960), italienischer Neuzeithistoriker
 Claudio Gentile (* 1953), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Elena Gentile (* 1953), italienische Politikerin
 Emilio Gentile (* 1946), italienischer Historiker und Faschismusforscher
 Fedele Gentile (1908–1993), italienischer Schauspieler
 Ferdinando Gentile (* 1967), italienischer Basketballspieler
 Franco Gentile (* 1997), uruguayischer Fußballspieler
 Giacomo Filippo Gentile (1809–1875), italienischer römisch-katholischer Geistlicher und Bischof von Novara

 Giuseppe Gentile (* 1943), italienischer Leichtathlet
 Kate Gentile (* ≈1990), US-amerikanische Jazzmusikerin
 Marco Gentile (1959–1989), Schweizer Motorradrennfahrer
 Michel Gentile (* ≈1970), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Stefano Gentile (* 1989), italienischer Basketballspieler
 Troy Gentile (* 1993), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Gentili
 Gentilis
 Nomen gentile